«Портре́т Мори́са Фа́ббри»:

 «Портрет Мориса Фаббри» — картина Михаила Ле-Дантю 1912 года.
 «Портрет Мориса Фаббри» — картина Владимира Татлина.

См. также 
 Фаббри